Пынтя — фамилия. Известные носители:

 Пынтя, Герман (1894—1968) — румынский политик.
 Пынтя Храбрый (настоящее имя Григор Пынтя; 1670—1703) — предводитель опрышковского движения в Закарпатье.